Werner Hans Frederik Abrahamson er det fulde navn for både:

 Werner Abrahamson (1744-1812) – dansk officer og forfatter
 Frederik Abrahamson (1822-1911) – dansk officer og politiker, sønnesøn af den foregående